

Cinema 
 Fly – cortometraggio di John Lennon e Yōko Ono del 1971
 Fly – cortometraggio canadese del 1999
 Fly – cortometraggio britannico del 2003
 Fly – cortometraggio canadese del 2003
 Fly – film statunitense del 2005

Codici 
 FLY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Finley (Australia)
 FLY – codice vettore ICAO di FlyMe
 fly – codice ISO 639-3 della lingua tsotsitaal

Geografia 
 Fly – fiume della Nuova Guinea

Informatica 
 Fly! – simulatore di volo per PC e Macintosh, sviluppato da Terminal Reality e pubblicato da Gathering of Developers nel 1999

Musica

Gruppi 
 FLY – trio jazz formato da Mark Turner, Jeff Ballard e Larry Grenadier
 F.L.Y. – gruppo musicale lettone

Album e singoli 
 Fly – album di Yōko Ono del 1971
 Fly – singolo di Gigi D'Agostino del 1995
 Fly – album di Ese Rich-Roc del 1995
 Fly – singolo dei Nickelback del 1996, dall'album Curb
 Fly – album di Day by the River del 1997
 Fly – singolo dei Seagull Screaming Kiss Her Kiss Her del 1997
 Fly – canzone di Sugar Ray del 1997
 Fly – album di Sarah Brightman del 1998
 Fly – album delle Dixie Chicks del 1999
 Fly – singolo dei Crematory del 1999
 Fly – album di Juergen Novotny del 1999
 Fly – album di Phil Zuckermann del 1999
 Fly – album di Melanie Jackson e Sal Cracchiolo del 2000
 Fly – album di Dante Thomas del 2001
 Fly – album dei Dirotta su Cuba del 2002
 Fly – album di Jah Wobble del 2003
 Fly – album di Mark Turner, Jeff Ballard e Larry Grenadier del 2004
 Fly – singolo di Hilary Duff del 2004
 Fly – singolo di Matt Goss del 2004
 Fly – album di The Time Flys del 2005
 Fly – singolo degli Sparta Locals del 2005
 Fly – singolo dei Blind Guardian del 2006
 Fly – singolo dei Monkey Majik del 2006
 Fly – album di Zucchero Fornaciari del 2006
 Fly – singolo di Nicki Minaj feat. Rihanna del 2010, dall'album Pink Friday
 Fly – singolo della cantante italiana Camilla del 2011
 Fly – singolo della cantante Avril Lavigne del 2015

Sport 
 Fly – nel baseball, volata
 Fly – nel football americano, una traiettoria corsa dal ricevitore

Storia 
 William Fly – pirata britannico del XVIII secolo

Pagine correlate 
 The Fly (disambigua)

Altri progetti